Blau-Weiss Köln ist der Name von drei Kölner Sportvereinen:

* SC Blau-Weiß 06 Köln
 Kölner HTC Blau-Weiss
 Verein für Wassersport Blau-Weiss Köln